

Cinema 
 La nostra città (Our Town) – film del 1940 diretto da Sam Wood

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Our Town – census-designated place della contea di Tallapoosa, Alabama

Teatro 
 Piccola città (Our Town) – opera teatrale di Thornton Wilder del 1938

Televisione 
 Our Town – film per la televisione del 1977 diretto da George Schaefer
 Our Town – film per la televisione del 2003 diretto da James Naughton